Riu o Barranc de Pamano, corrent fluvial del terme municipal de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Tossal de Pamano, cim de la Serra d'Altars al lloc on s'uneix amb la Serra de la Mainera 
 Les veus del Pamano, novel·la de Jaume Cabré publicada originalment en català el 2004 per Edicions Proa a Barcelona 
 Pa del Pamano, pa negre de blat de xeixa tradicional de la Vall d'Àssua, al Pallars Sobirà
 Les veus del Pamano (minisèrie), minisèrie de TV3 basada en la novel·la de Jaume Cabré.